Lysevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lysevattnet, Västergötland, sjö i Ale kommun och Göteborgs kommun,  (12 ha)
Lysevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän, 645097-127706), sjö i Lilla Edets kommun, 
Lysevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän, 645767-127835), sjö i Lilla Edets kommun, 
Lilla Lysevattnet, sjö i Färgelanda kommun, 
Lilla Lysevattnet (Järbo socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Lysevattnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Stora Lysevattnet (Färgelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (15,9 ha)
Stora Lysevattnet (Järbo socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (6,76 ha)
Stora Lysevattnet (Åmåls socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (9,33 ha)
Stora Lysevattnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (6,15 ha)
Västra Lysevattnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Östra Lysevattnet, sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Lysevatten 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn